Europamästerskapet i fotboll 2004 var en fotbollsturnering som spelades i Portugal mellan 12 juni till 4 juli 2004. 16 lag var kvalificerade och var tvungna att lämna in en trupp på 23 spelare senast 2 juni 2004, om en spelare blev skadad kunde han ersättas upp till 24 timmar före lagets första match.

Grupp A

Förbundskapten:  Otto Rehhagel

Förbundskapten:  Luiz Felipe Scolari

Förbundskapten: Georgij Jartsev

Förbundskapten: Iñaki Sáez

Michel Salgado var uttagen i truppen men blev skadad, Joan Capdevila kallades in som ersättare.

Grupp B

Förbundskapten: Otto Barić

 

Stipe Pletikosa var uttagen i truppen men blev skadad, Vladimir Vasilj kallades in som ersättare.

Förbundskapten:  Sven-Göran Eriksson

Förbundskapten: Jacques Santini

Ludovic Giuly var uttagen i truppen men blev skadad, Sidney Govou blev kallad som ersättare.

Förbundskapten: Köbi Kuhn

 

Johann Lonfat och Fabrice Borer ersattes av Tranquillo Barnetta och Sébastien Roth på grund av skador.

Grupp C

Förbundskapten: Plamen Markov

Förbundskapten: Morten Olsen

Förbundskapten: Giovanni Trapattoni

Förbundskapten: Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck

Michael Svensson blev uttagen till truppen men ersattes av Alexander Östlund på grund av skada.

Grupp D

Förbundskapten: Karel Brückner

Förbundskapten: Rudi Völler

Christian Rahn var uttagen till truppen men skadade sig, Christian Ziege kallades in som ersättare. Även Paul Freier fick lämna återbud på grund av skada.

Förbundskapten: Aleksandrs Starkovs

Förbundskapten: Dick Advocaat

Spelarrepresentation 
Efter klubb

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2004